Nyholm ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Nyholm (1930–2015), schwedischer Fußballspieler
 Didrik Nyholm (1858–1931), dänischer Jurist und Richter am Ständigen Internationalen Gerichtshof
 Elsa Nyholm (1911–2002), schwedische Botanikerin (Moose)
 Jesper Nyholm (* 1993), schwedisch-philippinischer Fußballspieler
 Karl-Georg Nyholm (1912–1991), schwedischer (Proto-)Zoologe
 Kristoffer Nyholm (* 1951), dänischer Regisseur
 Robert Nyholm (* 1988), finnischer Eishockeyspieler
 Ronald Nyholm (1917–1971), australischer Chemiker und Hochschullehrer
 Samuel Nyholm (* 1973), schwedischer Grafikdesigner und Illustrator